O Troféu Premier League Ásia de 2005 foi a segunda edição do torneio disputada entre os dias 20 e 22 de Julho de 2005. Todas as partida ocorreram em Bangkok, Tailândia no Estádio Rajamangala. O Bolton Wanderers sagrou-se campeão.

Resultados

Jogos

Semi finais

Disputa do 3º lugar

Final

Campeão

Ligações externas
Registro do torneio

2005
2005 no futebol